Орло́вская — остановочный пункт Смоленского направления Московской железной дороги. Расположен в Заднепровском районе города Смоленска.

Пригородные поезда

Примечания 

Железнодорожные станции и платформы Смоленской области